Alexander Schulin ist der Name folgender Personen:

*Alexander E. L. Schulin (* 1965), deutscher Opern- und Theaterregisseur
Alexander Wjatscheslawowitsch Schulin (* 1963), russischer Eistänzer